Viana se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Manuel José Viana
 Pedro Lage Viana